Albert van der Haar (Meppel, 29 december 1975) is een Nederlands voormalig voetballer. Hij heeft gespeeld voor FC Zwolle en Willem II. Meestal speelt hij als verdediger, maar soms werd hij ook op het middenveld gebruikt.

Carrière
Van der Haar doorliep de jeugdopleiding van FC Zwolle. Hij debuteerde in 1994 voor de club uit Overijssel. Tien seizoenen speelde hij vervolgens in de blauw witte kleuren van FC Zwolle, alvorens hij in 2004 naar Willem II vertrok. Bij aanvang van het seizoen 2006-2007 keerde van der Haar terug bij FC Zwolle. Na zijn terugkomst bij FC Zwolle verdedigde hij t/m het seizoen 2010/2011 de blauw-witte kleuren. Hierna voetbalde van der Haar nog één seizoen op amateurniveau voor VV Staphorst, alvorens hij zijn voetbalcarrière definitief afsloot. Hierna werd van der Haar jeugdtrainer bij PEC Zwolle.

Op 18 maart 2011 speelde hij zijn 500ste duel in het betaald voetbal. Hij speelde met FC Zwolle gelijk tegen RBC Roosendaal. In het seizoen 2003/04 was hij een van de zes spelers die in alle 34 competitieduels in actie kwamen, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Clubstatistieken

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van Willem II

Externe links 
  Profiel en statistieken van Albert van der Haar op transfermarkt.co.uk
Website Albert van der Haar soccer

Nederlands voetballer